

События 
 Война за независимость Шотландии: при помощи английского короля, Эдуард Баллиоль во главе группы «лишённых наследства» вторгся в Шотландию и 10-11 августа в битве при Дапплин-Муре разбил войска короля Давида II и затем короновался, однако после битвы при Аннане (16 декабря) был вытеснен отрядами сторонников малолетнего короля Давида II во главе с Арчибальдом Дугласом.
 18 июля 1332 года произошла битва при Русокастро, в которой войска болгарского царя Ивана Александра разбили войска византийского императора Андроника III Палеолога. Города между Тунджа и Чёрным морем снова оказались в пределах Болгарского государства.
 История Швейцарии: впервые было установлено постоянное равноправие между городскими и сельскими поселениями, сыгравшее важную роль в становлении союза кантонов.
7 ноября - Люцерн присоединяется к Швейцарской Конфедерации с Ури, Швицем и Унтервальденом.
 Большая часть Куявии (Польша) была захвачена немцами, рыцарями Тевтонского ордена.
В Дании после смерти короля Кристофера II начался период безвластия.
Король Норвегии и Швеции Магнус Эрикссон приобрёл у датчан Сканию.
После периода борьбы за власть императором династии Юань был провозглашён 6-летний Иринджибал, правление которого продолжалось только 43 дня, после чего его убили.

Родились 
 27 мая — Ибн Хальдун, арабский мусульманский философ, историк, социальный мыслитель.
 18 июня — Иоанн V Палеолог, византийский император, правивший с 1341 по 1376 и с 1379 по 1391 годы.
 10 октября — Карл II Злой, внук Людовика Х, короля Франции, с 1349 года король Наварры.
 14 декабря — Фридрих III Строгий, германский дворянин, маркграф Мейсена.
 Андреа Ванни, итальянский художник сиенской школы.
 Мухаммад VI аль-Ахмар, эмир Гранады (Испания) из династии Насридов, правивший с 1360 по 1362 год.
 Франко Саккетти, итальянский поэт и писатель.

Скончались 
 8 января — Андроник III Великий Комнин (род. ок. 1310), трапезундский император, правивший с 1330 года.
 13 февраля — Андроник II Палеолог (род. 25 марта 1259), византийский император, правивший с 1282 по 1328 годы.
 19 мая — Фридрих IV (род. 1287), германский дворянин, бургграф Нюрнберга.
 24 июня — Винцент Шамотульский, польский шляхтич, государственный, дипломатический и военный деятель, генеральный староста Королевства Польского, познанский воевода.
 2 августа — Кристофер II Эрикссон (род. 29 сентября 1276), король Дании, правивший с 1319 по 1326 и снова с 1330. Его имя связано с национальным бедствием, поскольку его правление закончилось почти полным развалом датского государства.
 2 сентября — Туг-Тэмур (род. 16 февраля 1304), китайский император династии Юань и хаган Монгольской империи.
 14 декабря — Иринджибал (род. 1326), китайский император династии Юань и хаган Монгольской империи. Правил всего год.
 Гильом XII (род. 1300), французский дворянин, с 1325 года граф Оверни и Булони.
 Феодор Метохит''' (род. 1270), византийский писатель, занимал должность великого логофета (придворного советника) при императоре Андронике II.

См. также